Caledon (de Caledónia, um antigo nome para a Escócia) pode referir-se a:
 Caledon (Ontário) — no Canadá
 Caledon (Cabo Ocidental) — na África do Sul
 Rio Caledon — afluente do rio Orange que nasce no Lesoto

Desambiguações de topônimos